FK  Lokomotiv Gorna Orjachowiza () ist ein Fußballverein aus Gorna Orjachowiza, Bulgarien.

Geschichte 
Der Verein wurde 1932 als ZhSK,  gegründet, und spielte 1963/64 und von 1987 bis 1995 in der 1. Liga.

1992 wurde das Team Gruppensieger im Intertoto-Cup 1992. Dabei setzte man sich gegen
Lokomotive Sofia, FC Argeș Pitești und Rapid Bukarest durch.

Nach der Saison 1994/95 musste der Verein in die 2. Liga absteigen, und zwei Jahre später gar in die dritte Liga. Momentan ist der Klub wieder erstklassig.

Vereinsnamen 
 1932 = ZhSK Gorna Orjachowiza
 1944 = ZhSK Borislaw Gorna Orjachowiza
 1945 = Lok Gorna Orjachowiza
 1949 = DSO Lok Gorna Orjachowiza
 1958 = FD Lok Gorna Orjachowiza
 1986 = FK Lok Gorna Orjachowiza

1. Liga

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 Spielerliste bei FootballDatabase.eu

Einzelnachweise 

Bulgarischer Fußballverein
Gegründet 1932
Sport (Gorna Orjachowiza)